Виногра́дов (женский вариант — Виногра́дова) — русская фамилия. О происхождении см. Семинаристские фамилии.
Известные носители:

Виноградов

А 
 
 
 
 Виноградов, Антон Маркович (род. 1973) — российский диктор, актёр кино, композитор, актёр озвучивания и дубляжа.
 
 Виноградов, Аскольд Иванович (1929—2005) — математик, специалист в области теории чисел, лауреат премии имени И. М. Виноградова.

Б

В 
 
 
 
 Виноградов, Венедикт Степанович (1925—2009) — доктор филологических наук, профессор кафедры иберо-романского языкознания.
 Виноградов, Вениамин Михайлович — конструктор боеприпасов, лауреат Сталинской премии.
 
 Виноградов, Виталий Борисович (1938—2012) — советский и российский кавказовед.
 Виноградов, Виталий Григорьевич (род. 1957) — советский и британский художник.
 Виноградов, Владилен Николаевич (1925—2017) — советский и российский историк, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН.
 
 
 Виноградов, Всеволод Алексеевич (1915—1967) — Заслуженный тренер СССР (хоккей с мячом).

Г 
 Виноградов, Гавриил Киприанович (1810—1885) — педагог, тайный советник.
 Гедеон (Виноградов) (ум. 1839) — архимандрит Пожайского монастыря, ректор Олонецкой духовной семинарии.
 
 
 Виноградов, Герман Игоревич (1957—2022) — российский художник, поэт и музыкант, сценограф, режиссёр, актёр.
 Виноградов, Григорий Аркадьевич (Аронович; 1912—1963) — Герой Советского Союза.

Д

Е 
 
 Виноградов, Ефим Григорьевич (1725—1768) — гравёр на меди.

И 
 
 Виноградов, Игорь Иванович (1930—2015) — российский литературовед и журналист, критик.
 Виноградов, Илья Васильевич (1906—1978) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Виноградов, Иоанн Григорьевич (1826—1901) — священнослужитель, Московский протоиерей, писатель.

К 
 Виноградов, Кирилл Борисович (1921—2003) — советский и российский историк.

Л 
 Виноградов, Лев Сергеевич (1913—после 1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

М 
 Виноградов, Матвей Васильевич (1899—1967) — советский военачальник, полковник.
 Виноградов, Милий Александрович (1910—1985) — советский сценограф.

Н

О 
 Виноградов, Олег (род. 1984) — эстонский гребец.
 Виноградов, Олег Михайлович (род. 1937) — российский танцовщик, балетмейстер.
 Виноградов, Олег Игоревич — депутат Государственной Думы Ярославской области 3-го и 4-го созывов (1996—2004), заместитель губернатора Ярославской области в 2006—2009 гг.

П 
 
 Виноградов, Павлин Фёдорович (1890—1918) — активный участник Гражданской войны в России.

Р 
 Виноградов, Роман Фёдорович (?—1874) — художник, академик Императорской Академии художеств.

С

Э

Ю

Я 
 Виноградов, Яков Савельевич (1915—1944) — Герой Советского Союза.

Составные фамилии 
 Виноградов-Никитин, Павел Захарович (1869—1938) — дендролог, председатель Всероссийского союза лесоводов.



Топонимы 
 Виноградов — город в Закарпатской области Украины.

См. также 
 Виноградов-Волжинский